Archembiidae är en familj av insekter. Archembiidae ingår i ordningen Embioptera, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Archembiidae 53 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Archembiidae